Лю́двиг Валенти́н Ло́ренц (; 18 января 1829, Эльсинор, Дания — 9 июня 1891, Фредериксберг, там же) — датский физик-теоретик. Внёс значительный вклад в развитие оптики, электродинамики и теории металлов. Был избран членом Датской королевской академии наук и литературы.

Биография 
В 1846 году поступил в Высшую политехническую школу в Копенгагене, которую окончил в 1852 году. В 1854 году получил Золотую Медаль Копенгагенского университета за работу, посвященную геометрическим свойствам волновых фронтов Френеля. В 1858—1859 годах, получив необходимое финансирование от государства и Университета, он около года провел в Париже, повышая уровень своей подготовки в теоретической физике в сотрудничестве с Ламэ и другими. Результаты выполненной за это время работы по теории упругости вошли в статью, в которой впервые в литературе при решении волнового уравнения использовались представления о запаздывающих потенциалах.

В 1866 году стал членом Датской Королевской академия наук. С 1866 года работал в качестве профессора в Датской военной академии, позднее стал профессором Копенгагенского университета. В 1887 году получил звание доктора Honoris causa в Уппсальском университете. В том же году фонд Карлсберга в знак признания достижений Л. Лоренца в области физики предоставил ему пожизненную финансовую поддержку, с тем, чтобы он мог работать в качестве независимого исследователя.

Научная деятельность 
В 1880 году получил формулу, связывающую показатель преломления вещества с электронной поляризуемостью составляющих его частиц. По редко случающемуся совпадению эту же формулу независимо от Л. Лоренца и практически одновременно с ним получил и другой учёный с почти идентичной фамилией — Хендрик А. Лоренц (). В настоящее время в русскоязычной литературе общепринятым наименованием для этого соотношения является формула Лоренца — Лоренца.

Исследовал проблему связи тепло- и электропроводности металлов. Существенно дополнил содержание эмпирического  закона Видемана — Франца показав, что для металлов отношение коэффициента теплопроводности к удельной электрической проводимости пропорционально температуре.
Постоянная, фигурирующая в математической формулировке закона, носит имя Л. Лоренца, а сам закон часто именуют законом Видемана — Франца — Лоренца.

Используя развитую в собственных работах теорию электромагнитного поля, он предложил новый для своего времени вариант калибровки векторного потенциала, называемый ныне в литературе калибровка Лоренца.

Занимался теорией рассеяния света. Детальное рассмотрение рассеяния света на сферических частицах, выполненное им, было приведено в последней его статье, опубликованной в 1890 году на датском языке, и потому, как полагают, оставшейся неизвестной широкому читателю. По своему содержанию эта работа во многом опередила появившиеся позже работы  Густава Ми, с именем которого обычно связывают как упомянутый вид рассеяния, так и теорию, описывающую его. В то же время нередко используется и термин «рассеяние Лоренца — Ми».

В работах, посвящённых истории науки, распространено мнение о том, что вклад Л. Лоренца в физику недооценён и частично забыт, при этом результаты, впервые полученные им, в литературе иногда безосновательно ассоциируются с именами других учёных. В особенно большой степени последнее относят к калибровочным соотношениям и теории рассеяния света.

Комментарии

Примечания

Литература

Избранные труды 
 Lorenz L. Die Theorie des Lichtes I. Ann. Phys. Chem. 18 (1863), 111—145.
 Lorenz L. Über die Identität der Schwingungen des Lichtes mit den elektrischen Strömen // Poggendorffs Annalen der Physik, 131 (1867), p. 243—263
 Lorenz L.. Experimentale og theoretiske undersøgelser over legemernes brydningsforhold. K. Dan. Vidensk. Selsk. Forh. 1869. V.8, p. 209.
 Lorenz L. Über die Refractionsconstante // Ann. Phys. 11, 70—103 (1880)
 Lorenz L. Lysbevaegelsen i og uden for en af plane Lysbolger belyst Kugle. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 1890. V. 6. Raekke, 6. Bind, 1, p 1-62.

О Л. В. Лоренце 
 
 
 
 
 
 Nevels, Robert; Chang-Seok Shin. Lorenz, Lorents, and Gauge // IEEE Antennas and Propagation Magazine. — 2001. — Vol. 43. — № 3. — P. 70—72.
 
 

Физики по алфавиту
Физики XIX века
Физики Дании
Оптика